Cmentarz wojenny z II wojny światowej w Banachach – pierwszy z cmentarzy znajdujący się w Banachach
 Cmentarz wojenny z II wojny światowej w Banachach – drugi z cmentarzy znajdujący się w Banachach